Bucov ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bucov (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Bucov (Argeș), Dorf im Kreis Argeș

Siehe auch:
 Bukov (Begriffsklärung)